Пуншин (), Пунхин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 17,08 км². Население — 840 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе